Metryczka – końcowa część kwestionariusza. Zawiera pytania odnoszące się do przynależności demograficzno-społecznych badanego, które winny być skorelowane z tematem, celem badania, przyjętymi założeniami teoretycznymi oraz uprzednio zadanymi pytaniami.

Najczęściej w metryczce znajdują się pytania o płeć, rok urodzenia, formalne wykształcenie, dochody, miejsce pochodzenia, stan cywilny. 

Metody badań społecznych